Идроландия (Гояс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс.
 Идроландия (Сеара) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.